El término Aeropuerto de Glasgow puede referirse a:

El Aeropuerto Internacional de Glasgow, en Renfrewshire.
El Aeropuerto de Glasgow Prestwick, en South Ayrshire.
La Terminal para hidroaviones de Glasgow.